Henry Herbert (1534-1601), 2e graaf van Pembroke
Henry Herbert (1595-1673), Master of the Revels